Каку́рін () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Какурін Микола Євгенович ( 4 (16) вересня 1883, Орел — † 27 липня 1936) — військовий діяч, полковник царської армії, армії УНР і УГА, Червоної армії.

Див. також 

 Кокурін Сергій Вікторович

Російські прізвища